Fujisawa Hosai (1919-1993), joueur de go professionnel japonais
 Hōsai Ozaki (1885-1926), poète japonais, maître dans l'art du haïku